Název Vracovský potok má více vodních toků:

 Vracovský potok (přítok Habartického potoka) – pravostranný přítok Habartického potoka v okrese Klatovy
 Vracovský potok (přítok Kolačnianskeho potoka) – pravostranný přítok Kolačnianskeho potoka na Slovensku v okrese Partizánske
 Vracovský potok (přítok Syrovinky) – pravostranný přítok Syrovinky v okrese Hodonín